Името Ивайло Савов отговаря на две страници на българи, носещи това име:

 Ивайло Савов (журналист)
 Ивайло Савов (скулптор)
 Ивайло Савов (боксьор)